Nantes pode referir-se a:

 Nantes - cidade da França
 Vilar de Nantes - freguesia portuguesa do concelho de Chaves.
 Nantes - município do estado de São Paulo, Brasil.
 Nantes, um município da província do Quebec, Canadá.

Desportos
 Football Club de Nantes - clube de futebol francês, sediado em Nantes.

Desambiguação